Condadensi – abitanti di Condado (Paraíba)
Condadensi – abitanti di Condado (Pernambuco)